Сла́вковые  — обширное семейство насекомоядных птиц отряда пев­чих воробьинообразных (Passeriformes). Наряду с дроздовыми является самым крупным семейством отряда. Очень близко к семейству тимелиевых (Timaliidae), из-за чего чёткое определение видов в то или иное семейство представляется сложным. Некоторые учёные объединяли славковых с корольковыми (Regulidae) и комароловами (Polioptilidae).

Ранее к славковым причислялось большое количество родов, однако в настоящее время по результатам анализа ДНК они распределены по следующим семействам: цистиколовые (желтобрюшки), ширококрылые камышевки (гемитезии), Acrocephalidae, Stenostiridae, Macrosphenidae, Locustellidae, Bernieridae и Leiothrichidae. Одновременно с этим, в результате фактического расформирования семейства толстоклювых синиц к славковым были временно причислены различные виды сутор.

В тра­диционном по­ни­ма­нии к славковым от­но­сят около 60 ро­дов и 400 ви­дов. Данные мо­ле­ку­ляр­но-ге­не­тических исследований показывают, что се­мей­ст­во пред­став­ля­ет со­бой сбор­ную груп­пу и долж­но быть раз­де­ле­но как ми­ни­мум на 6 са­мо­сто­ятельных се­мейств.

Описание 
У славковых тонкий клюв, а оперение как правило серого, коричневого или оливкового цвета. Глаза крупные. Оба пола окрашены одинаково. Дли­на от 7 до 28 см, мас­са от 6 до 40 грамм. Все славковые очень маленькие и питаются членистоногими и ягодами. Многие виды славковых хорошо различаются по звуковым сигналам. Не­ко­то­рые виды славковых спо­соб­ны к зву­ко­под­ра­жа­нию, ве­дут су­ме­реч­ный и ноч­ной об­раз жиз­ни. Славковые очень по­движ­ны, скрыт­ны. Боль­шин­ст­во славковых дер­жат­ся па­ра­ми, во вне­гнез­до­вое вре­мя об­ра­зу­ют стай­ки. В пи­та­нии пре­об­ла­да­ют мел­кие бес­по­зво­ноч­ные.

Обитание 
На­се­ля­ют Восточное по­лу­ша­рие, наи­бо­лее раз­но­об­раз­ны в тро­пи­ках, в Рос­сии гнез­дят­ся до 60 ви­дов из 12 ро­дов, в том числе ка­мы­шовки, слав­ки, пе­ноч­ки, пе­ре­смеш­ники. Пре­имущественно это дре­вес­но-кус­тар­ни­ко­вые пти­цы, предпочитают для обитания и гнездования густую вегетацию. Гнездятся невысоко от земли или на земле в лесных и полуоткрытых ландшафтах, некоторые славковые тяготеют к водоёмам, на­се­ля­ют тра­вя­ные за­рос­ли.

Классификация 

Семейство славковых содержит 20 родов. Наиболее известными родами являются:

Примечания

Литература 
 
 
 

 
Семейства птиц